Bozkurt is Turks voor 'grijze wolf'. Het kan verwijzen naar:

 Grijze Wolven (Bozkurtlar), een extreemrechtse Turkse organisatie
 Emine Bozkurt, Nederlands politica
 Bozkurt (district, Denizli), district in de Turkse provincie Denizli
 Bozkurt (district, Kastamonu), district in de Turkse provincie Kastamonu